Mit DAIB werden mehrere chemische Verbindungen abgekürzt:

(2S)-(−)-exo-(Dimethylamino)isoborneol, ein enantioselektiver Katalysator
Diacetoxyiodbenzol, eine in der organischen Synthese verwendete hypervalente Iodverbindung

DAIB